Ториха има више значења:

 Ториха, Сан Балтазар Ториха (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ториха (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику